John Pratt (sędzia) (1657–1725) 
 John Pratt (1. markiz Camden) (1759-1840)
 John Pratt (3. markiz Camden)
 John Pratt (4. markiz Camden)
 John Pratt (5. markiz Camden)
 John Pratt (1873–1953) – brytyjski polityk Partii Liberalnej

Zobacz też